TMS, peut faire référence à :

Aéroport de São Tomé, (île de l'Atlantique Sud), selon la liste des codes AITA des aéroports ;
Tandberg Management Suite ;
Tape Management System, un programme de gestion de cartouches du système informatique GCOS ;
Tag Management System, un type d'outils de gestionnaire de balises pour le suivi d'audience sur Internet.
Tile Map Service, est une protocole développé par la fondation Open Source Geospatial qui permet de récupérer des flux cartographiques tuilés.
Taux marginal de substitution, une mesure utilisée en micro-économie ;
Tech Music Schools, un groupement d'écoles de musique à Londres ;
Telecommunications Management System ;
Test Match Special ;

Tétraméthylsilane, un composé organique qui sert de référence en résonance magnétique nucléaire ;
 Textes mathématiques de Suse ;
Tribunal maritime spécial, le tribunal officiant au bagne de Cayenne ;
Triméthylsilyle, le groupe organique —Si(CH3)3 qui sert le plus souvent de groupe protecteur en chimie ;
Triméthylsilanol, le composé de formule semi-développée H0—Si(CH3)3 ;

Le code TMS débute les « Parts number » des composants fabriqués par l'entreprise Texas Instruments ;
TMS, une entreprise de création de jeu vidéo ;

Tokyo Movie Shinsha, un important studio d'animation japonais ;
Tonne de Matière Sèche, en agriculture ;

TrackMania Sunrise, un jeu vidéo ;
Tramway des Maréchaux Sud désigne la ligne 3a du tramway d'Île-de-France ;
Transcranial magnetic stimulation, une technique médicale consistant à envoyer des impulsions magnétiques sur le cerveau ;
Transport Management System, un terme de logistique ;
Troubles musculosquelettiques en médecine ;
 TMS, critères administratifs de ces maladies ;
Truth Maintenance System, un système de représentation des connaissances en Intelligence Artificielle ;
Theater Management System, un système de gestion des données, clés et projection pour le cinéma numérique

Homonymie d'acronyme